Il doppio femminile  del Dubai Tennis Championships 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Květa Peschke e Francesca Schiavone erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.
La Peschke ha fatto coppia Janette Husárová, ma hanno perso nei quarti contro Daniela Hantuchová e Ai Sugiyama.
La Schiavone ha fatto coppia con Katarina Srebotnik, ma ha perso in semifinale contro Svetlana Kuznecova e Alicia Molik.

Cara Black e Liezel Huber hanno vinto in finale 7–6(6), 6–4, contro Svetlana Kuznecova e Alicia Molik.

Teste di serie

 Cara Black /  Liezel Huber (campionesse)
 Francesca Schiavone /  Katarina Srebotnik (semifinali)

 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (semifinali) 
 Anna-Lena Grönefeld /  Meghann Shaughnessy (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Dubai Tennis Championships 2007